1989 Голяма награда на Бразилия е 17-о за Голямата награда на Бразилия и първи кръг от сезон 1989 във Формула 1, провежда се на 26 март 1989 година на пистата Жакарепагуа в Рио де Жанейро, Бразилия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия